Fjalar peut se reférer à deux êtres mentionnés dans la mythologie nordique :

 Un nain frère de Galar, voir Fjalar et Galar.
 Un coq qui chantera aux côtés du géant Eggthér au commencement du Ragnarök.